Wadewitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:

 Wadewitz (Liebschützberg), Ortsteil der Gemeinde Liebschützberg, Landkreis Nordsachsen
 Wadewitz (Wermsdorf), Ortsteil der Gemeinde Wermsdorf, Landkreis Nordsachsen

Wadewitz ist der Familienname folgender Personen:
 Adrianne Wadewitz (1977–2014), amerikanische Anglistin